Sperwer kan betrekking hebben op:
 Sperwer (vogel), een roofvogel
 Sperwer Groep, Nederlandse retailorganisatie, verantwoordelijk voor de supermarktformules PLUS en Spar
 Sperwer (vliegtuig), onbemand verkenningsvliegtuig
 Hr.Ms. Sperwer (1942), een Nederlandse motortorpedoboot
 De Sperwer, het VOC-schip waarmee Hendrik Hamel in Korea belandde
 Sperwer, een tramstel van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
 Sperwer (band), een Belgisch duo